Абаджиєв або Абаджієв () — болгарське прізвище.

 Борислав Абаджиєв (1963) — болгарський боксер, чемпіон Європи серед аматорів.
 Васко Абаджієв (1926—1978) — болгарський скрипаль-віртуоз.
 Георгій Абаджиєв (1910—1963) — македонський історик і письменник.
 Стефан Абаджиєв (1934) — болгарський футболіст, тренер.

Болгарські прізвища